John Rambo (1661–1741), amerikai politikus
John Rambo, David Morell író által 1968-ban kitalált katona, könyv és filmek szereplője
John Rambo, 2008-as amerikai akciófilm

Hasonló
John Barnett Rambo (1943) amerikai atléta, magasugró olimpikon (említik John Ramboként is)